EF:

 EF — международный образовательный центр по обучению английскому языку.
 EF — обозначение Энергии Ферми.
 EF — кодовое обозначение типа полярного климата по классификации Кёппена.
 Canon EF — тип байонета компании Canon, используемый в фотоаппаратах Canon EOS.
 Canon EF-S — разновидность байонета EF.
 Earth First! — радикальная экологическая организация в США.
 EF — Код IATA для Far Eastern Air Transport.
 «Ef — a tale of memories» — аниме 2007 года.
 Ef — пост-рок группа.
 ADO.NET Entity Framework (EF) — ORM-решение для .NET Framework.
 EF Commander — условно бесплатный двухпанельный файловый менеджер.
 E. F. — фашистская календарная эра.